Assedio di Zara (1202) – svoltosi nel novembre 1202 come parte della Quarta crociata 
Assedio di Zara (1345-1346) – svoltosi nell'agosto 1345 – dicembre 1346
Assedio di Zara (1813) – svoltosi nel novembre – dicembre 1813 come parte della guerra della sesta coalizione